Anspach steht für:
 Anspach (Neu-Anspach), frühere Gemeinde, seither Stadtteil von Neu-Anspach im Hochtaunuskreis
 einen historischen Namen der Stadt Ansbach in Mittelfranken

Anspach ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Anspach (1882–1979), belgischer Fechter
 Isaac Salomon Anspach (1746–1825), Schweizer evangelischer Geistlicher und Politiker
 Jules Anspach (1829–1879), Bürgermeister von Brüssel
 Karl Anspach (1889–1941), Förderer der Blindenwirtschaft
 Maria Anspach (1933–2021), westfälische Heimatschriftstellerin, Kabarettistin und Journalistin
 Niclas Anspach (* 2000), deutscher Fußballspieler 
 Paul Anspach (1882–1981), belgischer Fechter
 Ralph Anspach (* 1926), US-amerikanischer Ökonom
 Sólveig Anspach (1960–2015), isländisch-französische Regisseurin
 Susan Anspach (1942–2018), US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin

Siehe auch:
 Ansbach (Begriffsklärung)